Lesterville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lesterville (Arkansas)
 Lesterville (Michigan), im St. Clair County
 Lesterville (Missouri), im Reynolds County
 Lesterville (South Dakota), im Yankton County